Teferi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Maru Teferi (* 1992), israelischer Leichtathlet	
 Selamawit Teferi (* 1994), israelische Langstreckenläuferin äthiopischer Herkunft
 Senbere Teferi (* 1995), äthiopischer Leichtathlet